Memoriał Henryka Łasaka 2019 – 21. edycja wyścigu kolarskiego Memoriał Henryka Łasaka, która odbyła się 17 sierpnia 2019 na liczącej ponad 174 kilometry trasie wokół Suchej Beskidzkiej. Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2019.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2019
2019 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2019